Balzarini ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Balzarini (1930–1990), italienischer Politiker
 Giacomo Balzarini (* 1968), schweizerischer Manager
 Gianni Balzarini (* ?), italienischer Autorennfahrer
 Guido Balzarini (1874–1935), italienischer Fechter